Synode du Latran peut désigner plusieurs conciles de l'Église chrétienne, ayant eu lieu au Latran, à Rome dont :
 Synode du Latran (487) ;
 Synode du Latran (649) ;
 Synode de Latran (1059).

Voir aussi 
 Concile de Rome